Щербатовка — название населённых пунктов:

 Россия
 Щербатовка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Щербатовка — село в Касимовском районе Рязанской области.

 Украина 
 Щербатовка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Щербатовка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.